Pojam Bumerang može označavati:

 Bumerang - oružje i oruđe, osobito u vezi s australskim Aboridžinima
 Bumerang (TV serija)